Санта Марија Јавесија има више значења:

 Општина Санта Марија Јавесија (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Јавесија (Санта Марија Јавесија, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику